Die Divizia A 2001/02 war die 64. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga. Sie begann am 3. August 2001 und endete am 1. Juni 2002. Von Anfang Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 16 Mannschaften. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 trugen Relegationsspiele gegen die beiden Zweitplatzierten der beiden Gruppen der Divizia B um den Verbleib in der Divizia A aus. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 spielten gegen die Zweitplatzierten der Divizia B

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2002/03
 2. – FC Național Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2002/03
 9. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2002
 Rapid Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 2002/03

Absteiger in die Divizia B 
Petrolul Ploiești, UM Timișoara

Aufsteiger in die Divizia A 
AEK Bukarest, UTA Arad

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2001/02 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2001/02 auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2001/02
Liga-1-Saison